Андрей Стоянов може да се отнася за:

 Андрей Стоянов (1838 – 1910), български юрист;
 Андрей Стоянов (1865 – 1898), български просветен деец;
 Андрей Стоянов, български композитор;
 Андрей Стоянов (1871 – 1906), български революционер от ВМОРО;
 Андрей Стоянов (1958 – 2016), български зоолог, херпетолог.